Der Begriff Wurfmaschine bezeichnet:

 eine schwere, rein mechanische Waffe zum Beschuss und zur Verteidigung von Wehranlagen, siehe Katapult
 ein Gerät für Sportübungen, siehe Tennisball-Wurfmaschine
 ein Gerät zum Werfen von Tontauben auf einem Schießstand, siehe Wurfscheibenschießen#Anlagen und Geräte
 Hundeballwurfmaschine